Henck ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Henck (1868–1928), deutscher Politiker (SPD)
 Herbert Henck (* 1948), deutscher Pianist
 Michael Henck (1667–1715), schwedischer Admiral
 Sophie Henck (1822–1893), dänische Blumenstilllebenmalerin